Джамшид Махмудович Искандеров (; 16 октября 1993 года, Ургенч) — узбекский футболист, полузащитник клуба «Наманган». Выступал за национальную сборную Узбекистана.

Клубная карьера 
В 2011 году Джамшид дебютировал в высшей узбекской лиге в составе «Динамо» из Самарканда. В том же году он стал игроком «Пахтакора» и провёл ещё один матч в сезоне. Следующий сезон принёс ему первое узбекское чемпионство, несмотря на то, что Джамшид в том году практически не играл. С 2013 года он являлся одним из ключевых игроков «Пахтакора». В 2019 году он перешел в ташкентский «Локомотив».

Карьера в сборной 
До вызова в национальную сборную Узбекистана Джамшид играл в составе юношеской и молодёжной сборной Узбекистана.

В составе национальной сборной он дебютировал 6 сентября 2013 года в матче против сборной Иордании. В 2015 году он принял участие на Кубке Азии 2015, на турнире выходил на поле в трёх матчах.

Достижения 
 «Пахтакор»
 Чемпион Узбекистана (2): 2012, 2014
 Бронзовый призёр Чемпионата Узбекистана: 2011
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2011

 «Локомотив»
 Серебряный призёр Чемпионата Узбекистана: 2019

Личные 
 Футболист года в Узбекистане: 2022
 Лучший футболист Чемпионата Узбекистана: 2014

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Навбахор»